Villanueva de la Cañada är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Villanueva de la Cañada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villanueva de la Cañada är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Terrängen runt Villanueva de la Cañada sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Villanueva de la Cañada. Runt Villanueva de la Cañada är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Móstoles,  km sydost om Villanueva de la Cañada. Omgivningarna runt Villanueva de la Cañada är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid